Каменногорка (укр. Кам'яногірка) — название населённых пунктов на Украине:

 Каменногорка — село в Емильчинском районе Житомирской области.
 Каменногорка — село в Жмеринском районе Винницкой области.
 Каменногорка — село в Ильинецком районе Винницкой области.
 Каменногорка — село в Калиновском районе Винницкой области.
 Каменногорка — село в Оратовском районе Винницкой области.